Der Uranus  braucht rund 84 Jahre für eine Sonnenumkreisung und daher durchschnittlich 7 Jahre für ein Tierkreiszeichen. In den 84 Jahren eines Zyklus' tritt er 83-mal in Opposition zur Erde, wird also jeweils von ihr auf der Innenbahn überholt. Bei Konjunktion beträgt der Mittelpunktswinkel zur Sonne annähernd Null (am 4. Juni 2029 und am 6. Dezember 2068) bis gerade einmal rund 44,2 Minuten unterhalb (5. März 2007 und 2. März 2090 / 6. März 2091) und oberhalb (8. September 2049) der Sonne, weshalb Bedeckungen (Winkel ist < 16') sich immer viele Jahre wiederholen (Mai/Juni 2024 bis 2033; November/Dezember 2064 bis 2072).

Im Perihel steht der Uranus am 15. Aug. 2050 im Übergang des Löwen zur Jungfrau und ist dann nur 18,2831 AE von der Sonne entfernt. Kurz darauf wird am 30. Dezember 2050 die planetennächste Opposition mit 17,290 AE und einer scheinbaren Größe von 4,08 Winkelsekunden und einer scheinbaren Helligkeit von 5,8 mag erreicht. Im Aphel stand und steht der Uranus im Übergang vom Wassermann zu den Fischen am 17. Februar 2009 (20.0989 AE) und am 24. November 2092 (20.0993 AE), wonach er bei Opposition über 19 AE entfernt ist und nur noch 3,7″ und 5,8 mag erreicht.

In der folgenden Tabelle sind die speziellen Konstellationen des Uranus nebst Planetenschleifen für die Jahre 2002–2025 sowie alle Eintrittszyklen in ein neues Sternbild des 21. Jahrhunderts aufgeführt sowie alle Extremalpositionen. Hervorgehoben ist der Zyklus von den Fischen bis zum Wassermann, der genau im Aphel beginnt. Bedeckungen sind in der rechten Spalte fett markiert, Extremalwerte in allen Zahlenspalten. Die Werte beziehen sich auf 51,5° nördliche Breite (Dortmund, Göttingen, Halle (Saale)) und das Datum sich gegebenenfalls auf Dortmund (oder Bern; 7,5° östliche Länge).

Anmerkungen

Literatur 
 Multiyear Interactive Computer Almanac 1800–2050. U.S. Naval Observatory

Positionen
Zeittafel (Astronomie)